Хосе́ Анто́нио Чамо́т (; ) — аргентинский футболист, защитник, футбольный тренер. Выступал за клубы «Росарио Сентраль», «Пиза», «Фоджа», «Лацио», «Атлетико», «Милан» и «Леганес». Также выступал за национальную сборную. Провёл за неё 43 матча, забил 2 гола. Участник трёх чемпионатов мира — 1994, 1998, 2002. Был серебряным призёром на Кубке Короля Фахда 1995 и Олимпийских играх 1996 года.

Иногда встречается употребление варианта фамилии Шамот, что связано с французскими корнями футболиста. Однако в Аргентине принята испанизированная форма фамилии, которую использует и сам футболист.

Карьера

Клубная 
Первым клубом Чамота был «Росарио Сентраль». В его составе он играл с 1986 по 1991 год. После этого уехал в Италию и стал игроком «Пизы», которая выступала в Серии B. Через два года Хосе перешёл в «Фоджу». После одного сезона он ушёл в «Лацио». Со столичным клубом Чамот выиграл Кубок Италии в сезоне 1997/98, после чего его купил «Атлетико». Через пару лет игрок перешёл в «Милан» и выиграл с ним Кубок Италии и Лигу чемпионов. После «Милана» он на один сезон перешёл в «Леганес», а потом вернулся в «Росарио», где и завершил карьеру.

Международная 
Хосе Чамот дебютировал в сборной в 1993 году. Через год он поехал с командой на чемпионат мира в США. Там Хосе сыграл 4 матча. Ещё через год он принял участие в Кубке короля Фахда. На турнире он провёл 3 матча, и в финале был удалён за две жёлтые карточки. В том же году Чамот был участником Кубка Америки. В 1996 году участвовал в Олимпийских играх, где Аргентина дошла до финала, но уступила сборной Нигерии. На следующем чемпионате мира Хосе сыграл 4 матча и также не забил голов. На ЧМ 2002 года Чамот сыграл один матч, и после окончания турнира завершил карьеру в сборной. За 9 лет в составе «альбиселесты» он сыграл 43 матча и забил 2 гола.

Достижения 
 «Лацио»
 Обладатель Кубка Италии: 1997/98

 «Милан»
 Обладатель Кубка Италии: 2002/03
 Победитель Лиги чемпионов: 2002/03

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Игроки ФК «Росарио Сентраль»
Игроки ФК «Пиза»
Игроки ФК «Фоджа»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Леганес»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Либертад»
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»